Z1 puede referirse a:

 Z1, una de las primeras máquinas programables del mundo, de 1938.
 BMW Z1, un coche descapotable de 1988.
 Sony Xperia Z1, un teléfono inteligente de 2013.